Rufo, procedente del latín rufus, «rojizo, pelirrojo» puede referirse a:

Nombres de personas 
 Rufo (nombre), nombre de pila masculino.
 Rufo (cognomen romano), frecuente cognomen en la Antigua Roma.
 Rufo, familia de peces marinos incluida en el orden Perciformes.

Otros 
 Rufo (color), denominación común de las coloraciones rojizas, rubias o bermejizas.
 San Rufo, localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno.

Véase también 
 Rufus (desambiguación)